Utslagsspelet av världsmästerskapet i fotboll 2014 var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (16 totalt) gick vidare till åttondelsfinal, där det vinnande laget gick vidare till kvartsfinal följt av semifinal och till sist final. En match om tredjepris (bronsmatch) spelades mellan de förlorande lagen i semifinalerna.

Om en match stod lika efter full tid spelades förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon paus. Om resultatet fortfarande var lika efter förlängningen avgjordes matchen genom straffsparkar.

Kvalificerade lag

Spelträd

Åttondelsfinaler

Brasilien mot Chile

Colombia mot Uruguay

Nederländerna mot Mexiko

Costa Rica mot Grekland

Frankrike mot Nigeria

Tyskland mot Algeriet

Argentina mot Schweiz

Belgien mot USA

Kvartsfinaler

Brasilien mot Colombia

Frankrike mot Tyskland

Nederländerna mot Costa Rica

Argentina mot Belgien

Semifinaler

Brasilien mot Tyskland
Läs mer: Mineirazo

Nederländerna mot Argentina

Match om tredjepris: Brasilien mot Nederländerna

Final: Tyskland mot Argentina

Anmärkningar

Referenser

Externa länkar 
 

Utslagsspel